

Geografia

Austria

Ex comuni e frazioni 
 Rettenbach – frazione di Bad Ischl, città nel distretto di Gmunden (Alta Austria)
 Rettenbach – ex comune ora frazione di Bernstein, comune nel distretto di Oberwart (Burgenland)
 Rettenbach o Rettenbach-Kloster – frazione di Deutschlandsberg, città nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)
 Rettenbach – frazione di Leibnitz, città nel distretto di Leibnitz (Stiria)
 Rettenbach o Rettenbach im Pinzgau – frazione di Hollersbach im Pinzgau e Mittersill, comuni nel distretto di Zell am See (Salisburghese)
 Rettenbach – frazione di Mörtschach, comune nel distretto di Spittal an der Drau (Carinzia)
 Rettenbach – frazione di Sankt Johann in Tirol, comune nel distretto di Kitzbühel (Tirolo)
 Rettenbach – frazione di Schwanberg, comune nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)

Altro 
 Ghiacciaio Rettenbach – ghiacciaio situato a Sölden
 Rettenbach – pista sciistica situata a Sölden, sull'omonimo ghiacciaio

Germania

Comuni 
 Markt Rettenbach – comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Rettenbach – comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Rettenbach – comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Rettenbach am Auerberg – comune nel distretto della Svevia (Baviera)

Ex comuni e frazioni 
 Rettenbach – ex comune ora frazione di Pfaffing, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Rettenbach – frazione di Sankt Englmar, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)